Moselle Open 2012 — 10-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 17 по 23 сентября.

Первым сеянным в одиночном турнире был Жо-Вильфрид Тсонга (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жо-Вильфрид Тсонга выигрывает 2й титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андреас Сеппи уступает 2й финал в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Николя Маю выигрывает 3й титул в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эдуар Роже-Васслен выигрывает 3й титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Moselle Open

 Мировой тур ATP 2012

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Сентябрь 2012 года
2012